Světec bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Světec, Gemeinde im Okres Teplice
 Světec, Ortsteil von Bezvěrov, Okres Plzeň-sever
 Bedřichův Světec, Ortsteil von Bělušice, Okres Most